Les blanquetes (Pieris) són un gènere de papallones que pertany a la família Pieridae.

Noms i propietats 
Entre les blanquetes es troben algunes espècies molt abundants, com la blanqueta de la col.

Algunes papallones que no pertanyen al gènere Pieris també reben el nom de blanquetes, com la blanqueta de l'espinaler (Aporia crataegi) i la blanqueta de bosc (Leptidea sinapis).

Taxonomia 
Entre les més conegudes cal destacar:
 Pieris ajaka (Moore, 1865)
 Pieris angelika (Eitschberger, 1983) -- blanqueta àrtica
 Pieris balcana (Lorkovic, 1970) -- blanqueta balcànica
 Pieris bowdeni (Eitschberger, 1984)
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) -- blanqueta de la col
 Pieris brassicoides (Guérin-Méneville, 1849)
 Pieris bryoniae (Hübner, 1790-1793) -- blanqueta de la carbassina
 Pieris canidia (Linnaeus, 1768) -- blanqueta índia
 Pieris cheiranthi (Hübner, 1808)-- blanqueta de la caputxina
 Pieris davidis (Oberthür, 1876)
 Pieris deota (Nicéville, 1884) -- blanqueta de Caixmir
 Pieris dubernardi (Oberthür, 1884)
 Pieris dulcinea (Butler, 1882)
 Pieris ergane (Geyer, 1828) -- blanqueta de la pedrosa
 Pieris erutae (Poujade, 1888)
 Pieris euorientis (Verity, 1908)
 Pieris extensa (Poujade, 1888)
 Pieris krueperi (Staudinger, 1860) 
 Pieris mahometana (Grum-Grshimailo, 1888)
 Pieris mannii (Mayer, 1851) -- blanqueta del carraspic
 Pieris marginalis (Scudder, 1861) -- blanqueta amb marges
 Pieris marginalis reicheli 
 Pieris melete (Ménétriés, 1857)
 Pieris naganum (Moore, 1884) -- blanqueta de Nagaland
 Pieris napi Linnaeus, 1758) -- blanqueta del rave
 Pieris narina (Verity, 1908)
 Pieris nesis (Fruhstorfer, 1909)
 Pieris ochsenheimeri (Staudinger, 1886)
 Pieris oleraca (Harris, 1829) 
 Pieris oleracea frigida -- blanqueta de Terranova
 Pieris persis (Verity, 1922)
 Pieris pseudorapae (Verity, 1908)
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) -- blanqueta de la ravenissa
 Pieris tadjika (Grum-Grshimailo, 1888) -- blanqueta del Tajikistan
 Pieris virginiensis (Edwards, 1870) -- blanqueta de Virgínia
Llista completa

Vegeu també 
 Llista d'espècies de papallones comunes a Catalunya
 Blanqueta de la col

Referències 

Pierins